Don't You Want Me hace referencia a las siguientes canciones:

 Don't You Want Me, canción de Felix publicada en 1991.

 Don't You Want Me, canción de The Human League publicada en 1981.